El término Molas puede referirse a:
 Molas (Borgne), 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Borgne.
 Molas (Francia), comuna francesa.
 Molas (Yucatán), comisaría de Mérida, Yucatán, México.
 Sebastián Molas, militar mexicano que actuó durante la llamada guerra de castas en Yucatán.
 Punta Molas, el punto más oriental de la república mexicana.
 Mola